Lancet peut désigner :
 The Lancet, une revue scientifique médicale hebdomadaire britannique
 Lancet ou Lantcet ou encore Zala Lancet, un drone suicide tactique russe.